

Patronyme 

 Clinton Rossiter (1917-1970), historien et politologue américain ;
 James Rossiter (1983-), pilote automobile anglais ;
 John Rossiter (1916-2005), écrivain britannique, auteur de roman d'espionnage, et sous le pseudonyme de Jonathan Ross, d'une vingtaine de romans policiers ;
 Kyle Rossiter (1980-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Leonard Rossiter (1926-1984), acteur anglais ;
 Margaret W. Rossiter (1944-), historienne des sciences et professeure américaine ;
 Richard Alfred Rossiter (1886-1977), astronome américain ;
 Ryan Rossiter (1989-), joueur américain de basket-ball.

Astronomie 
 Effet Rossiter-McLaughlin, effet spectroscopique.